Дуб звёздчатый () — дерево семейства бу́ковых (Fagaceae). Данный вид входит в секцию белых дубов.

Распространение и экология 
В естественных условиях дерево произрастает на западе США: от штата Массачусетс на северо-востоке до юга Айовы на западе и на юго-западе от центрального Техаса до северных районов Флориды на юго-востоке. Это один из наиболее распространённых видов дубов в восточной части прерий.

Ботаническое описание 
Это небольшое дерево высотой 10—15 метров и толщиной ствола 30—60 см. В редких случаях достигает высоты в 30 метров и 140 см в диаметре.

Листья имеют отличную от других видов форму; листовая пластинка перпендикулярна разделена на три доли, как если бы это был мальтийский крест. Сверху листья кожистые, а снизу покрыты густым пушком. Жёлуди длиной 1,5—2 см.

Синонимы

Примечания

Литература 
 

звёздчатый
Флора Северной Америки